Lista najbardziej utytułowanych szkoleniowców w rozgrywkach UEFA obejmuje szkoleniowców, których zespoły zdobywały Puchar Europy/Ligę Mistrzów, Puchar Zdobywców Pucharów, Puchar UEFA/Ligę Europy, Puchar Intertoto lub Superpuchar Europy.

Carlo Ancelotti jest najbardziej utytułowanymi menadżerem – zespoły przez niego prowadzone siedmiokrotnie zwyciężały w turniejach organizowanych przez UEFA. Pośród narodowości najbardziej utytułowani są Włosi. Kluby menadżerów z tego kraju 40 razy triumfowały w turniejach UEFA. Drugie miejsce zajmują Anglicy z 26 trofeami na koncie.

Mimo iż Puchar Miast Targowych uważany jest za poprzednika Pucharu UEFA, Europejska Unia Piłkarska nie wlicza tych zawodów do oficjalnych turniejów UEFA i dlatego też sukcesów w PMT nie uwzględniono w tej liście. UEFA nie uznaje także zwycięzcy Superpucharu Europy z 1972 roku.

Według tytułów

Według krajów 
Poniższa tabela ukazuje liczbę pucharów zdobytych przez trenerów z poszczególnych krajów.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona UEFA 

Listy piłkarskie